Castello di Alvito può riferirsi a:
 Castello Cantelmo, situato nella valle di Comino, nel comune italiano di Alvito, appartenente alla provincia di Frosinone 
 Castello di Alvito, situato nel comune portoghese di Alvito, appartenente al distretto di Beja